Зольтау () — город в Германии, в земле Нижняя Саксония. 

Входит в состав района Зольтау-Фаллингбостель.  Население составляет 21 414 человек (на 31 декабря 2015 года). Занимает площадь 203,24 км². Официальный код  —  03 3 58 021.

Население

Климат

Среднегодовая температура в городе составляет 8,4 °C.

Достопримечательности

 Музей игрушек ()
 Музей соли ()
 Старая ратуша () 1826 года постройки

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания

Города Нижней Саксонии